«Верзи́ла» () — триллер 2012 года французского режиссёра и сценариста Паскаля Ложье. В главных ролях: Джессика Бил, Джодель Ферланд, Стивен Макхэтти, Уильям Б. Дэвис и Саманта Феррис. Мировая премьера фильма состоялась 12 марта 2012 года.

Сюжет 
Действие фильма разворачивается в американском городе Колд-Рок, в котором на протяжении многих лет пропадают без вести дети. Местные легенды гласят, что их забирает к себе таинственный высокий человек.

Жительница Колд-Рок, медсестра Джулия, не верит в эти легенды до тех пор, пока однажды ночью не обнаруживает, что кровать её сына пуста. Спустившись на первый этаж, она в ужасе видит, как некая тёмная фигура вместе с её сыном покидает дом. Руководствуясь инстинктом, Джулия кидается вслед за ними, пытаясь сделать всё возможное, чтобы вернуть сына, а заодно и получить ответы на вопросы: кто такой этот высокий человек? И что происходит с детьми?

В ролях 

{{ВРолях|Джессика Бил||Джулия Деннинг|}}

 Производство 
Джессика Бил сказала, что ей понравился предыдущий фильм Паскаля Ложье «Мученицы», и ей понравился сценарий «Высокий мужчина», который поразил ее непредсказуемыми поворотами сюжета. Она увлеклась новым проектом и захотела с ним поработать. Съемки начались в сентябре 2010 года.

 Выпуск 
Премьера фильма состоялась на фестивале South by Southwest, где его приобрела компания Image Entertainment.'' Был выпущен ограниченным тиражом 31 августа 2012 года, а 25 сентября 2012 года был выпущен на дисках Blu-ray и DVD.

Критика 
На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сообщает, что 43 % из 30 опрошенных критиков дали положительный отзыв, а средний балл составил 5,4 из 10.

Марк Олсен из Los Angeles Times написал, что «игра Бил была правдоподобной, а фильм атмосферным, но история становится нелепой и бессмысленной».

Примечания 

Фильмы США 2012 года
Фильмы Канады 2012 года
Фильмы Франции 2012 года
Фильмы Паскаля Ложье